Турнвальд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Турнвальд, Мануэль (род. 1998) — австрийский футболист, играющий на позиции защитника.
 Турнвальд, Рихард (1869—1954) — основатель национальной немецкой школы этносоциологии (социальной антропологии).